Malapane steht für 

 Mała Panew, deutsch Malapane, Fluss in Oberschlesien
 Ozimek, deutsch Malapane, Stadt in Polen